Канкаки има више значења:
 Округ Канкаки (Илиноис)
 Канкаки (Илиноис)